Курка, Василий Тимофеевич (1925—1945) — юный доброволец, снайпер, в период Великой Отечественной войны уничтоживший 179 солдат и офицеров противника.
 Курка, Карел (род. 1922) — чехословацкий дипломат и политик.